Bira kan syfta på

 Prince Bira (1914–1985), thailändsk racerförare
 Öl, en dryck